I Tuareg sono una popolazione africana.

Il termine può inoltre riferirsi a:

 Tuareg – album degli Agricantus del 1996
 Aprilia Tuareg – motocicletta della Aprilia
 Volkswagen Touareg – automobile della Volkswagen